Tinguely est un patronyme suisse originaire de la Gruyère.

C'est le nom de l'artiste suisse Jean Tinguely (1925-1991) et du Musée Tinguely à Bâle en Suisse.

Patronyme suisse